Cassinhòlas ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Cassagnoles (Gard)
 Cassagnoles (Hérault)